Launceston (Tasmânia) - a segunda maior cidade da Tasmânia, Austrália
Ou ainda:
Launceston (Cornualha), Inglaterra
Launceston Elliot - um levantador de peso

Desambiguação